Carl XVI Gustaf, le roi de Suède
Bofors Carl Gustav, une compagnie suédoise d'armement appartenant à Bofors
Carl Gustav Jung, un psychiatre Suisse 
Carl Gustav Witt, un astronome allemand
Charles Gustave Jacob Jacobi, un mathématicien allemand
Charles X Gustave de Suède
Carl Gustav M2, une arme anti-char de fabrication suédoise
Carl Gustav M45 est un pistolet mitrailleur.